Lonan kan syfta på följande:

 Lonan (parish), Isle of Man
 Luonan, härad, Kina